Stig Arne Holger Östling , švedski hokejist, * 31. december 1948, Ockelbo, Švedska.

Östling je celotno kariero igral v švedski ligi, kariero je začel pri klubu Mora IK, večino kariere pa je bil član kluba Brynäs IF, s katerim je osvojil pet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77 in 1979/80. V sezoni 1974/75 je bil izbran za najboljšega švedskega hokejista leta. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in treh bronastih medalj.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 18
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|
|
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Mora IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 3
| 11
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 4
| 5
| 9
| +34
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 27
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 27
| 6
| 8
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 7
| 7
| 14
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 18
| 7
| 25
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 30
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 33
| 13
| 5
| 18
|
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 30
| 4
| 9
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 29
| 3
| 3
| 6
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 34
| 8
| 8
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 32
| 4
| 6
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 3
| 9
| 12
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 31
| 6
| 8
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 545
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" | +34
| bgcolor="#7FFF00" | 268
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Brynäs IF